Krzesin – wieś w Polsce, w województwie lubuskim, w powiecie słubickim, w gminie Cybinka
 Krzesin – wieś w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim, w gminie Kutno